Miravet kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Miravet (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Miravet (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar